Иван Краснощёков:
 Краснощёков, Иван Матвеевич (ум. 1742) — донской атаман, бригадир, герой русско-шведской войны (1741—1743).
 Краснощёков, Иван Яковлевич (1798—1875) — русский гитарный мастер.